K11, K-11, K.11,  K. 11 ou K XI est un sigle utilisé dans différents domaines.

Domaine militaires et armes  
 K11, un fusil d'assaut construit par Daewoo ;
 HMS K11, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 HNLMS K XI, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 Mousqueton 1911 (K11), un fusil de l'Armée suisse.

Musique 
 Sonate en sol majeur, K.11, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 11, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Autres 
 K11, une paire de côtes humaines.
 K11, les maladies des glandes salivaires, d'après la classification internationale des maladies.
 Nissan Micra K11, une automobile du constructeur japonais Nissan.
 K-11, un film américain de Jules Mann-Stewart.
 , un centre commercial du gratte-ciel , à Hong Kong.

Voir aussi 
 KX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres